Bulgaria е род гъби от семейство Bulgariaceae.

Видове 
 Род Bulgaria
 Вид Bulgaria cyathiformis
 Вид Bulgaria geralensis
 Вид Bulgaria inquinans
 Вид Bulgaria moelleriana
 Вид Bulgaria prunicola
 Вид Bulgaria pusilla
 Вид Bulgaria sydowii
 Вид Bulgaria turbinata
 Вид Bulgaria urnula

Източници

Външни препратки 
 Index Fungorum

Leotiomycetes